Царь Иудейский — перифрастическое именование Иисуса Христа, а также Мессии.

В особенности может означать:

 Царь Иудейский — тип изображения Христа в католической иконографии
 «Царь Иудейский» — пьеса поэта и драматурга К. Р. (великого князя Константина Константиновича)
 INRI